JRG steht für:
 Junta Revolucionaria de Gobierno, drei De-facto-Regierungen in El Salvador
 Flughafen Jharsuguda (IATA-Code), indischer Flughafen
 JRG Gunzenhauser, Hersteller von Fittings in Sissach, 2008 übernommen von Georg Fischer AG

Abkürzung